Kunstraum bezeichnet:
 Kunstraum, eine Fernsehsendung des Senders ARD-Alpha

Kunstraum ist der Name folgender Einrichtungen in Deutschland:
 Kunstraum Grässlin in Baden-Württemberg
 Kunstraum Kreuzberg/Bethanien in Berlin 
 Kunstraum der Universität Lüneburg in Lüneburg 
 Kunstraum München in Bayern
 Kunstraum Düsseldorf in Düsseldorf

Kunstraum ist der Name folgender Einrichtungen in Österreich:
 Kunstraum Dornbirn in Vorarlberg
 Kunstraum Kohlgrube in Oberösterreich
 Kunstraum Niederoesterreich
 Kunstraum Pettneu in Tirol
 Kunstraum St. Virgil in Salzburg

Kunst Raum ist der Name folgender Einrichtung in der Schweiz:
 Kunst Raum Riehen in Basel-Stadt